En Pologne, Jasionka est le nom de :
 Jasionka, village du powiat de Krosno, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Jasionka, village du powiat de Rzeszów, dans la voïvodie des Basses-Carpates

 Jasionka, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Jasionka, village de la voïvodie de Łódź
 Jasionka, village de la voïvodie de Lublin
 Jasionka, village de la voïvodie de Mazovie
 Jasionka, village de la voïvodie de Poméranie